Луз может означать:
 Луз, Кадиш (Лозинский; 1895—1972) — израильский политический деятель.
 луз — миндальное дерево (при транслитерации с древнееврейского, дословный перевод «изогнутое») (Быт 30:37 оригинального текста).
 косточка Луз — неразрушимая телесная частица, символически представляемая в виде очень твёрдой косточки, в которой пребывает душа после смерти до самого воскрешения (предполагается расположенной в нижней части позвоночника).
 Луз — прежнее название Вефиля, города в колене Вениаминовом (Быт. 28:19 и др.).
 Луз — город в стране хоттеев (хеттов) (Суд. I, 22-26), предположительно, соответствует современной Лувейзие, лежащей примерно в 7 км северно-западнее Банияса (Кесарии Филипповой).

См. также